Патриотическая партия — название партий в разных странах, занимающих самые разные политические позиции.

 Патриотическая партия Приднестровья
 Патриотическая партия (Гватемала)
 Патриотическая партия России (Патриоты России)
 Патриотическая партия Молдавии